Colo un terme pouvant faire référence à :

Toponyme 

 Colo, un volcan d'Indonésie ;
 Colo, ville en Iowa, aux États-Unis.

Cinéma 
 Colo, drame portugais sorti en 2017.

Patronyme 
 Licia Colò (1962-), animatrice de la télévision italienne ;
 Nando de Colo (1987), joueur de basket-ball français
 Nobel Boungou Colo (1988-), joueur de basket-ball franco-congolaise ;
 Tava Colo (1902-2021), supercentenaire française ;
 Zeno Colò (1920-1993), skieur alpin italien ;
 Jessie de Colo (1990-), joueuse de basket-ball française

Sports 
 Club Social y Deportivo Colo-Colo, club chilien de football ;
 Colo Colo de Futebol e Regatas, club brésilien de football.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme